Garoto Formiga (AntBoy no original, codinome de Pelle Nøhrmann) é um personagem dinamarquês de histórias em quadrinhos criado por Kenneth Bøgh Andersen e personagem principal nos filme AntBoy, AntBoy: Revenge of the Fury Red e AntBoy 3.

No Filme
Pelle vive na capital dinamarquesa Copenhague, seus amigos são Wilhelm e Ida.

Ligações Externas

Super-heróis
Personagens de banda desenhada